Als Teufelstreppe wird bezeichnet:

 die Cantor-Verteilung (Wahrscheinlichkeitsverteilung)
 ein bizarrer Schieferfelsen bei Böhlscheiben
 eine Treppenkommunikation zwischen dem 1822 errichteten Werk Glockenberg und der 1862/64 errichteten Horchheimer Torbefestigung in Koblenz
 eine Highway-Strecke (The Devil's Staircase) am Fuße der Remarkables in Neuseeland